Шокін - прізвище.

Відомі носії:
 Шокін Олександр Іванович (1909-1988) - радянський державний діяч.
 Шокін Віктор Миколайович (нар. 1952) - Генеральний прокурор України (2015-2016 рр.).
 Шокін Дмитро Олександрович (нар. 1992) - узбекистанський тхеквондист, який виступає в найвищій ваговій категорії.
 Шокін Леонід Володимирович (1892-1962) - радянський фотограф, фотожурналіст.
 Шокін Макарій Володимирович - живописець і театральний художник, фотограф.
 Шокін Юрій Іванович (нар. 1943) - математик, академік РАН.